Горња Лапаштица може да се односи на:

 Горња Лапаштица (Медвеђа), насељено место у општини Медвеђа, Србија
 Горња Лапаштица (Подујево), насељено место у општини Подујево, КиМ, Србија